Detta är en lista över sjöar i Ljusnarsbergs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ljusnarsbergs kommun.

Lista

Ljusnarsbergs kommun
 Lista